Klintsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klintsjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (12,3 ha)
Klintsjön (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (45,5 ha)
Klintsjön (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,  (6,58 ha)

Se även
Klintasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn